El achí, un idioma de la família lingüística maia parlat a Guatemala.
 Ètnia dels achís, originaris de Guatemala.
 Rabinal Achí, una obra literària maia.
 Achí, un municipi del departament de Bolívar (Colòmbia).
 El achi, joc d'estratègia abstracte de taule típic de Ghana.
 Achí és també una fruita tropical de Colòmbia